Михаел Хайбьок (; роден на 5 март 1991 г. в Линц) е австрийски състезател по ски скокове. Отборен сребърен медалист от Зимните олимпийски игри през 2014 г. и Световната купа на 2015 г. Отборен бронзов медалист на Световното първенство по ски полети от 2016 г. 4-кратен златен медалист на Световното първенство на юноши. 4-кратен победител в състезания за Световната купа.

Световна купа по ски скокове

Генералното класиране

Места на подиума

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Австрийски ски скачачи
Родени в Линц